Hrobice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Hrobice (okres Pardubice)
 Hrobice (okres Zlín)